Chaplin (pel·lícula), biopic dirigit per Richard Attenborough i estrenat en 1992
 Chaplin (musical de 2006)
 Biografies:
 Charles Chaplin (1889 - 1977), actor i director de cinema
 Geraldine Chaplin (1944), actriu de cinema, filla de Charles Chaplin
 Tom Chaplin (1979), cantant del grup anglès Keane